El término Bávaro puede referirse a:

 Los Bávaros, un antiguo pueblo germánico.
 La lengua hablada por dicho grupo germánico.
 Los habitantes de la región alemana de Baviera.
 La localidad de Bávaro, República Dominicana.